Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 2. Wahlperiode (1949–1953) auf.

Zusammensetzung 
Die Abgeordneten von CDU, FDP und DKP wurden auf dem gemeinsamen Wahlvorschlag des Vaterstädtischen Bundes Hamburg (VBH) gewählt.

Abgeordnete

Weblinks 
 Seite der Hamburgischen Bürgerschaft

 03